Maras (Peru), dorp in de regio Cuzco van Peru
Marås, plaats in de gemeente Gnosjö in Zweden